Retour au bonheur est un titre d'œuvre notamment porté par :
 Retour au bonheur (Heimkehr ins Glück), film allemand de Carl Boese sorti en 1933.
 Retour au bonheur, film français de René Jayet sorti en 1942.